IKT est un sigle qui peut désigner :
 , un organisme professionnel accrédité ouvert à ceux qui travaillent en transfert de connaissances.

IKT est un code qui peut désigner :
 Aéroport international d'Irkoutsk, un aéroport desservant la ville d'Irkoutsk, Russie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports